Norabats – comune dell'Armenia (provincia di Ararat);
Sisavan – comune dell'Armenia (provincia di Ararat).